Maljano ima više značenja:
 Maljano (Kuneo)
 Maljano (Firenca)
 Maljano (Leko)
 Maljano (Luka)
 Maljano (Masa-Karara)
 Maljano (Pezaro i Urbino)